

Codici 
 RJ – codice vettore IATA di Royal Jordanian
 RJ – codice ISO 3166-2:BR dello stato di Rio de Janeiro (Brasile)
 RJ – codice ISO 3166-2:IN del Rajastan (India)

Altro 
 RJ – sigla di vari modelli di connettore elettrico (da Registered Jack)
 Avro RJ – aereo di linea per il corto e medio raggio
 RJ – simbolo del raggio gioviano